

Люди 
 Пі Джей Гарві — британська альтернативна співачка, музикант і автор пісень. «PJ Harvey» також є назвою її групи.

Професії 
 PJ — неофіційна назва спеціальності парамедика-оператора сил спеціальних операцій військово-повітряних сил США.
 Пі-джей (скорочено від ) — танцівник або танцівниця для розігріву публіки на вечірках чи у нічних клубах, звичайно танцює біля жердини, на барній стійці, можливо у спеціальних нішах, клітках, тощо.

Населені пункти 
 Петалінг-Джая — місто в Малайзії, у штаті Селангор, район Петалінг, місто-супутник столиці держави — Куала-Лумпур.

Організації 
  () — вища гілка поліцейської служби Франції.
 Хустисіалістська партія () — пероністська політична партія в Аргентині, основна політична сила пероністського руху. PJ також можуть називати її формальну частину — Фронт за перемогу ().
  — американська онлайн медіа-компанія і оператор однойменних консервативних новин, заснована в 2004 році.

Інше 
 Петаджоуль — одиниця вимірювання роботи і енергії кратна Джоулю.
 PJ () — код однієї з кумарок Каталонії.
  () — один з персонажів Волта Діснея, створений у 1942 році.
 PJs — в англомовних країнах скорочення для назви типу одягу.
 PJ — друге покоління (1995—1999) Mitsubishi Eclipse.

Може бути співзвучне з: 

  — покемон летючого типу з першого покоління покемонів.

Примітки